Агафо́нов, Сергей:
 Агафонов, Сергей Владимирович (род. 1981) — российский актёр театра и кино, лауреат премии «Золотой софит» (2006).
 Агафонов, Сергей Леонидович (род. 1959) — российский журналист и медиаменеджер, специальный корреспондент.
 Агафонов, Сергей Павлович (1909—1987) — начальник управления капитального строительства Норильского горно-металлургического комбината, Герой Социалистического Труда.
 Агафонов, Сергей Петрович (1918—1993) — ведущий конструктор ОКБ-456, Герой Социалистического Труда. Примечания